Немезида — в древнегреческой мифологии богиня возмездия. Также может означать:

Астрономические объекты 
 (128) Немезида — астероид в Солнечной системе.
 Немезида (звезда) — гипотетическая тёмная звезда, вращающаяся вокруг Солнца.

Биология 
 Lieinix nemesis — вид бабочек из семейства чешуекрылые.

Кино и телевидение 
 Немезида (фильм, 1912)
 Немезида (фильм, 1920)
 Немезида (фильм, 1987)
 Немезида (фильм, 1992)
 Немезида (фильм, 1996)
 Немезида (фильм, 2000)
 Немезида (фильм, 2008)
 Немезида (фильм, 2008, Германия)
 Немезида (телесериал)
 Star Trek: Nemesis (Звёздный путь: Возмездие) — фильм из серии Звёздный путь, 2002.

Музыка 
  — американская звукозаписывающая компания.
 Nemesis, позже Age of Nemesis — венгерская метал-группа (с 1997 года).
 Nemesis — шведская группа, созданная в 1982 году.
 Nemesis — альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius.
 Nemesis Divina — альбом норвежской блэк-металической группы Satyricon.
 Vanity/Nemesis — альбом швейцарской метал-группы Celtic Frost, а также песня из этого альбома.
  — мини-альбом американской певицы Бриджит Мендлер.
 «Nemesis» — песня группы Arch Enemy.
 Nemesis — песня британской симфо-блэк метал группы Cradle of Filth.
 Nemesis — песня британского поэта, музыканта, композитора Benjamin Clementine.
 The Muzzle of Nemesis — песня, выпущенная Mothy, является частью серии Семи Смертных Грехов и изображает Гнев.

Литература 
 Немезида — роман Агаты Кристи.
  — роман Айзека Азимова.
 Немезис — серия романов Вольфганга Хольбайна (2004).
 Millar & McNiven’s Nemesis — серия комиксов работы Марка Миллара и Стива МакНивена.
 Немезида — роман , 13-я книга цикла «Ересь Хоруса».
 Немезида — роман Ю Несбё.
 «Прохождение Немезиды» — научно-фантастическая повесть Георгия Гуревича о блуждающей планете.

Компьютерные игры 
 Laser Squad Nemesis — компьютерная игра в жанре многопользовательской пошаговой тактики.
 Resident Evil 3: Nemesis () — видеоигра жанра survival horror.
 Gradius — видеоигра жанра shoot 'em up, также известная, как NEMESIS.

Информатика 
 Nemesis (операционная система) — операционная система, разработанная в Кембриджском университете.
 Nemesis' — генератор пакетов, разработанный Джеффом Натаном.

Персонажи вымышленных миров 
 Немезис (персонаж) — персонаж фильма «Обитель зла 2: Апокалипсис» и компьютерной игры «Resident Evil 3: Nemesis».
 Не́мезис Прайм — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».
 Немезида — космический корабль десептиконов, регулярно появляющийся в различных мультсериалах о трансформерах; командует им лидер десептиконов Мегатрон.
 Nemesis — боевая машина в игре Unreal Tournament 3.
 Капитан Немезис — персонаж мультсериала «Бен-10» и его продолжений.
 Немезида — богиня мести, один из персонажей игры «Smite».

Прочее 
 OM 50 Nemesis — крупнокалиберная винтовка производства Швейцарии.
 Операция «Немезис» — операция партии «Дашнакцутюн» по ликвидации высших должностных лиц Османской империи, причастных к организации геноцида армян.
 Nemesis (1839) — английский железный пароходофрегат.
 Nemesis (Magic: The Gathering) — карта для настольной игры Magic: The Gathering.
 Немезида — статуя работы Антонио Тарсия, установленная в Летнем Саду Петербурга.

Примечания